Шехтель () — фамилия еврейского или немецкого происхождения.

Известные носители 
 Шехтель, Александр Яковлевич (1907—1987) — семикратный чемпион СССР в метании молота.
 Шехтель, Артур Яковлевич (1909—1986) — чемпион СССР в метании молота.
 Шехтель, Зураб Александрович (1932—1972) — советский футболист.
 Шехтель, Лев Фёдорович (1892—1969) — русский живописец и теоретик искусств.
 Шехтель, Фёдор Осипович (1859—1926) — русский архитектор, живописец и график, сценограф.
 Шехтель, Франц Осипович (1806—1867) — саратовский купец и театральный деятель.
 Шелдон, Сидни (настоящая фамилия Шехтель) (1917—2007) — американский писатель и сценарист.